Тимофей Денисович Билюга ()  — советский военачальник. Участник Великой Отечественной войны . Начальник Бакинского пехотного училища (1942). Полковник.

Биография 
Родился в 1903 году. В РККА с 1931 года.  В составе действующей армии с июля 1941 по июль 1942 года. Участник героической обороны городов Одессы и Севастополя. В боях был четыре раза ранен.

В период с 1941 по июль 1942 года интендант 3-го ранга (в последующем подполковник) Билюга Т. Д. находился в должности командира 90-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии (I ф.) (Приморская армия - с 10.08.1941 г.). 22 июня 1941 года его полк в составе дивизии занимал оборону на участке Петрешты — Леова. До 3 июля держал оборону, затем под давлением превосходящих сил противника отошёл на рубеж Пырлица-Леова. Затем 15 июля занял оборону на подступах к Кишинёву. В ходе обороны Молдавии его полк в составе дивизии вёл бои с частями 4-й армии Румынии и 11-й немецкой армии. 5 августа получил приказ командующего Приморской армии на отход с территории Молдавии и оборонять Одессу. 

Оборонительные бои за Одессу продолжались до 5 октября, когда получен приказ на эвакуацию морем. 17 октября 1941 года начал выгрузку в Севастополе.

Комполка Билюга Т. Д. получил приказ развернуться в районе станции Воинка и утром 24 октября начать наступление на противника. Наступление продолжалось до середины дня 26 октября, но встречным ударом противник прорвал фронт. Отходя с боями с рубежа на рубеж, 90-й стрелковый полк под командованием интенданта 3-го ранга Т. Д. Билюги  в составе дивизии прорвался первым 30 октября в Корабельную сторону Севастополя и был включена в состав четвёртого сектора Севастопольского оборонительного района. 

Из представления к ордену Красного Знамени: Тов. Билюга Т.Д. участник героической обороны городов Одесса и Севастополя.
Будучи командиром 90 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии в ожесточённых боях под Одессой и Севастополем показал себя храбрым и бесстрашным командиром.
Под его командованием 90 стрелковый полк нанёс тяжёлые потери немецко-румынским захватчикам.
В боях т. Билюга четыре раза ранен. (тяжело)
За мужество и умелое руководство боем в результате которого беспощадно уничтожался враг, майор, ныне подполковник Билюга достоин награждения орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

Командующий войсками
Северо-Кавказского фронта
генерал армии И.В. Петров   20.11.1943 

С конца августа по 30 октября 1942 года - начальник Грозненского военного пехотного училища (2-го формирования)  В данный период училище дислоцировалось в городе Душети Грузинской ССР, а 25 октября 1942 года было передислоцировано в город Баку Азербайджанской ССР. С 16 февраля 1944 по 15 марта 1945 года. командир 101-го запасного стрелкового полка 16-й запасной стрелковой бригады.

С 23 января 1946 года находился в должности командира 948-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии (3-го формирования). 

В 1985 году к сорокалетию Победы награждён орденом Отечественной войны I степени.

Умер от фронтовых ран в 1988 (?) году в Антраците, ныне Луганская область.

Награды 
 Орден Красного Знамени
Орден Отечественной войны I степени(6.11.1985)
Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
Медаль За боевые заслуги
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Одессы»

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
Медали СССР.
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»
 Иностранными орденами и медалями

См. также 

Бакинское высшее общевойсковое командное училище

Примечания

Литература

Ссылки 

 Наградной лист к ордену Красного Знамени
 Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР
 Четвёртый батальон БВОКУ
 Высшее Военное Училище Баку
 Билюга Т. Д.
Члены КПСС

Начальники Бакинского высшего общевойскового командного училища

Командиры полков в Великой Отечественной войне